Hahnennest steht für: 
 Hahnennest (Ostrach), Ortsteil der Gemeinde Ostrach im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Hahnennest (Ornithologie), ein zweites halb überwölbtes Nest, das sich auf oder in der Nähe des eigentlichen Nestes befindet